Caledon kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Caledon Bay – en bukt i Arnhem Land

Kanada 

 Caledon, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Caledon, Nordirland – en ort i Nordirland

Sydafrika 

 Caledon – en flod i Sydafrika. se Mohokare (vattendrag), 
 Caledon, Sydafrika, kommunhuvudort, Västra Kapprovinsen, Overberg District Municipality, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar